Wolodarski () ist der Name folgender Ortschaften und Verwaltungseinheiten in Russland:
 Wolodarski (Astrachan), Siedlung und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Astrachan
 Wolodarski (Lipezk), Siedlung in der Oblast Lipezk
 Wolodarski (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg
 Wolodarski (Orjol), Siedlung in der Oblast Orjol
 Wolodarski (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow
 Wolodarski (Tatarstan), Siedlung in der Republik Tatarstan
 Wolodarski (Uljanowsk), Siedlung in der Oblast Uljanowsk

 Rajon Wolodarski (Astrachan), Rajon in der Oblast Astrachan
 Rajon Wolodarski (Brjansk), Stadtbezirk von Brjansk 

Wolodarski ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Jakowlewitsch Wolodarski (1941–2012), russischer Drehbuchautor und Dramatiker
 Lew Markowitsch Wolodarski (1911–1989), sowjetischer Wirtschaftspolitiker
 Nikolai Iljitsch Wolodarski (1911–1982), sowjetischer Biologe
 W. Wolodarski (1891–1918), russischer Revolutionär (Deckname von Moissei Markowitsch Goldstein)

Siehe auch:
 Wolodarsk
 Włodarski